Lištica je lahko:
 Lištica Desna Obala (Bosna in Hercegovina)
 Lištica Lijeva Obala (Bosna in Hercegovina)
Lištica - nekdanje ime mesta/naselja in občine Široki Brijeg v Hercegovini
Lištica - vodotok v Hercegovini